Касперсен ( или ) — норвежская фамилия. Известные носители:
 Касперсен, Кристин (род. 1969) — шведская и норвежская телеведущая.
 Касперсен Фалла, Майкен (род. 1990) — норвежская лыжница.